Mouzay (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Mouzay (Moza) – francuska gmina w regionie Lotaryngia